Simões Lopes é uma influente família política gaúcha.

João Simões Lopes (1817—1893), nobre e político brasileiro
Ismael Simões Lopes (1862—1896), jornalista e político brasileiro
Ildefonso Simões Lopes (1866—1943), político brasileiro
Augusto Simões Lopes (1880—1941), político brasileiro 
Luís Simões Lopes (1903—1994), engenheiro agrônomo e político brasileiro

Família Simões Lopes